J19 steht für:

 HMS Småland, ein Schiff der schwedischen Marine
 S/2003 J 19, einer der kleinsten Monde des Planeten Jupiter
 den Johnson-Körper J19, die verlängerte Quadratkuppel

Abkürzung